Централа може да се отнася за:
 централа – централна сграда, седалище на организация
 електрическа централа – предприятие за производство на електрическа енергия
 атомна електрическа централа
 водноелектрическа централа
 топлоелектрическа централа
 други – геотермална, вятърна, фотоволтаична (слънчева)
 отоплителна централа – предприятие за производство на топлинна енергия
 телефонна централа – далекосъобщително устройство
 известителна централа – измервателно-сигнално устройство
 пожароизвестителна централа
 газсигнализираща централа
 Българска орнитологическа централа - звено на Института по зоология, БАН

Вижте също 
 Кафене „Централ“ - във Виена, Австрия
 Хотел „Централ“ – български игрален филм от 1983 г.